Lago Kunming – Lago di Pechino
Lago Kunming – Altro nome del lago Erhai